Мизрахи, Моше:
 Мизрахи, Моше (1931—2018) — израильский и французский кинорежиссёр и сценарист.
 Мизрахи, Моше (1950—2022) — израильский деятель правоохранительных органов и политик.
 Мизрахи, Моше (род. 1980) — израильский баскетболист.